El Gran Premi d'Aragó de motociclisme de 2010 fou la tretzena cursa de la temporada 2010 de motociclisme. La cursa es disputà a la Ciudad del motor de Aragón (Alcanyís, Aragó) el cap de setmana del 17 al 19 de setembre de 2010.

Classificació

MotoGP

Moto2

125 cc 
Al suís Randy Krummenacher li fou ensenyada bandera negra en la primera volta, provocant seguidament la caiguda de Marc Márquez, sent eliminat seguidament.

Referències 

Aragó
Edicions